Высшая лига сезона 2014/15 — 23-й розыгрыш в истории Чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой, основанной в 1992 году. Чемпионский титул защищает ХК "Иртыш-Павлодар"

Регламент 
Чемпионат проходила в 3 этапа:

На 1-м этапе — команды играли между собой в 4 круга (по 4 игры, 2 дома и 2 в гостях) и распределяют места с 1 по 10.

На 2-м этапе — с учётом набранных очков и занятых мест играли в 2 круга (преимущество своего поля у первых пяти команд).

В 3-й этап (плей-офф) — выходили команды, занявшие по итогам двух этапов места с 1 по 8. И в сериях матчей четвертьфинал, полуфинал и финал играют до 4 побед.

Матчи за  место борются полуфиналисты, до 3 победных серии. Выигравшии становится Бронзовым призерем.

Клубы-участник

Регулярный чемпионат

1/4 финала

(1) Арлан — (8) Астана 
«Арлан» занял 1-е место в регулярном чемпионате, набрав 115 очков. «Астана» набрала 66 очков в регулярном чемпионате и занял 8-е место.

(2) Горняк — (7) Номад 
«Горняк» занял 2-е место в регулярном чемпионате, набрав 113 очков. «Номад» занял в регулярном чемпионате 7-е место с 68 очками.

(3) Иртыш-Павлодар — (6) Арыстан 
«Иртыш-Павлодар» занял 3-е место в регулярном чемпионате, набрав 106 очков. «Арыстан» занял в регулярном чемпионате 6-е место с 81 очками.

(4) Бейбарыс — (5) Алматы 
«Бейбарыс» занял 4-е место в регулярном чемпионате, набрав 104 очков. «Алматы» занял в регулярном чемпионате 5-е место с 102 очками.

1/2 финала

(1) Арлан — (4) Бейбарыс

(2) Горняк — (3) Иртыш-Павлодар

Матчи за 3-е место

Финал

Плей-офф

См. также 
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой
 2015
 Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 2014/2015
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 2015

Ссылки 
 Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой 2014/15

2014 год в хоккее
2015 год в хоккее
2014/2015